Claudia Effenberg ist der Name folgender Personen:

* Claudia Effenberg (Softballspielerin) (* 1965), deutsche Softballspielerin und -trainerin
 Claudia Effenberg (Model) (* 1965), deutsches Model und Designerin